Das Melbourne Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 20. August 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der World Series of Darts 2017 und fand erstmals statt. Austragungsort war die Hisense Arena in Melbourne.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und zwei Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Zwei davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen sechs konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 18. August statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals wurden am 19. August im best of 19 legs-Modus ausgetragen, die Halbfinals und das Finale am 20. August, beide jeweils im best of 21 legs-Modus.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Melbourne Darts Masters 2017 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer, die ebenfalls gesetzt waren
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Gary Anderson
  Peter Wright
  James Wade
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  Michael Smith

Wildcard Teilnehmer

  Simon Whitlock
  Daryl Gurney

Lokale Spieler
  Kyle Anderson
  Corey Cadby
  Rhys Mathewson
  Justin Thompson
  Cody Harris
  David Platt
  Dave Marland
  Koha Kokiri

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier.

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Melbourne Darts Masters
World Series of Darts 2017